Tom Voûte (algoritmisch aandelenhandelaar)
 Tom Voûte (kinderoncoloog)